Pechmühle steht für:
 eine Mühle zum Zermahlen von Pech (Stoff) bzw. Teer (Teermühle), Vorgängerin eines Asphaltwerks
 Pechmühle (Bodenwöhr), Ortsteil der Gemeinde Bodenwöhr im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf (Bayern)